Mosnac puede referirse a: 

 Mosnac, comuna francesa situada en Charente.
 Mosnac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.